Desa Sukakerta kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukakerta (administrativ by i Indonesien, lat -6,62, long 108,16), Jawa Barat, 
 Desa Sukakerta (administrativ by i Indonesien, lat -6,88, long 107,14), Jawa Barat, 
 Desa Sukakerta (administrativ by i Indonesien, lat -6,20, long 107,56), Jawa Barat, 
 Desa Sukakerta (administrativ by i Indonesien, lat -6,11, long 107,12), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar